Ostrówki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Ostrówki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Ostrówki, un village de la voïvodie de Łódź
 Ostrówki, un village de la voïvodie de Lublin
 Ostrówki, un village de la voïvodie de Podlachie
 Ostrówki, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie